Anselm je mužské křestní jméno německého původu. Pochází ze staroněmeckého jména Anshelm a vykládá se jako „přilbice boží“ či „helmice boží“.

Podle německého kalendáře má svátek 21. dubna, na kterýžto den připadá svátek sv. Anselma z Canterbury.

Anselm v jiných jazycích 
 Slovensky, maďarsky, polsky: Anzelm
 Německy: Anselm nebo Anshelm
 Anglicky: Ansel nebo Anselm
 Francouzsky: Anselme
 Italsky, španělsky: Anselmo
 Finsky: Anselmi nebo Anssi

Známí nositelé jména

Svatí 
 sv. Anselm Furlánský – opat

 sv. Anselm z Canterbury – benediktinský opat, arcibiskup z Canterbury a učitel církve
 sv. Anselm z Luccy – biskup z Luccy
 bl. Anselm Polanco – španělský biskup a mučedník

Duchovní 
 Anselm z Baggia, pozdější papež Alexandr II.
 Anselm z Besate, řečený Peripateticus
 Anselm z Laonu – teolog a filosof
 Anselm Baker – anglický cisterciácký mnich a umělec
 Anselm Grün – německý teolog
 Anselm Knoflíček – český teolog
 Anselmo Marzato – italský kardinál

Ostatní 

 Anselm Ahlfors – finský zápasník
 Anselm Boëtius de Boodt – flanderský lékař, mineralog, botanik a chemik, autor první mineralogické příručky o Čechách
 Anselm Feuerbach – německý malíř
 Anselme Gaëtan Desmarest – francouzský zoolog
 Anselm Heinzel – podnikatel a politik, poslanec Českého zemského sněmu
 Anselm Hüttenbrenner – rakouský hudební skladatel
 Anselm Kiefer – německý malíř
 Anselm Knuuttila, finský lyžař
 Anselmo Lurago – český architekt a stavitel italského původu
 Anselm J. McLaurin – 34. guvernér státu Mississippi
 Anselm Salomon von Rothschild – rakouský bankéř
 Anselm Strauss – americký sociolog

 Anselm František Thurn-Taxis – kníže a generální poštmistr císařské pošty

Pojmenováno dle jména 
 Důl Anselm – nejstarší štolový uhelný důl na Ostravsku
 Superpočítač Anselm – nejvýkonnější český počítač

Příjmení 
 Karin Anselm, německá herečka
 Tobias Anselm, rakouský fotbalista

Reference 

Mužská jména